Le Fantôme de l’Alchimiste est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Dans le village de Corchien, situé dans l'Allier, un bossu issu d'une légende médiévale sème la terreur parmi les notables.

Ric est prévenu par des lettres anonymes. Sur place, il est accueilli par le vicomte et son fils qui, atteint de poliomyélite, ne peut se déplacer qu'en béquilles. On lui raconte l'histoire de Constant de Valdor, alchimiste du Moyen Âge, qui s'est emmuré dans son château et a caché son trésor en or. Durant son enquête, Ric, accompagné de Nadine, rencontre un bossu habillé à la mode médiévale qui le menace ou l'agresse à plusieurs reprises. Après l'assassinat du notaire du village par le bossu, Bourdon se joint à Ric pour l'enquête officielle. Nadine, qui mène ses recherches de son côté, est enlevée et séquestrée par le bossu. Bourdon identifie alors plusieurs coupables possibles, mais tous étaient surveillés lors de l'enlèvement de Nadine.

Ric et Bourdon organisent une mise en scène pour obliger le meurtrier du notaire à se dénoncer. Ric, déguisé, se fait passer pour le bossu et menace de pousser le coupable dans un ravin. L'entrepreneur Marchin sort alors une arme et reconnaît le meurtre. Surgit alors un second bossu. Ric en profite pour mettre Marchin hors d'état de nuire. Le bossu était en réalité le fruit d'une supercherie organisée par Victor et Serge à partir de légendes locales, mais Marchin en avait profité pour régler ses comptes avec le notaire et brouiller les pistes. Nadine, quant à elle, avait été précédemment retrouvée dans l'atelier souterrain de l'alchimiste.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Vicomte de Garches : hobereau local
 Serge de Garches : jeune garçon, atteint par la poliomyélite, fils du précédent
 Marchin : entrepreneur local
 Anthelme de Valdor : journaliste et descendant de l'alchimiste Constant de Valdor
 Victor : vieil homme qui connaît bien les histoires du village.

Lieux 
Corchien-le-Manoir, village imaginaire du Centre.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1980
Alchimiste de fiction
Alchimiste du Moyen Âge